13. etape af Tour de France 2019 var en 27,2 km lang enkeltstart, med start og mål i Pau den 19. juli 2019. Den blev vundet af løbets førende rytter Julian Alaphilippe.

Etaperesultat

Samlet efter etapen

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

13